Haßlberger ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Haßlberger (* 1946), deutscher Geistlicher und Weihbischof
 Thomas Haßlberger (* 1964), deutscher Skispringer